Landfermann steht für:

 Landfermann-Gymnasium, Gymnasium in Duisburg, benannt nach Dietrich Wilhelm Landfermann

Landfermann ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Wilhelm Landfermann (1800–1882), Schulleiter in Duisburg und Schulrat in Koblenz
 Hans-Georg Landfermann (* 1941), deutscher Jurist
 Robert Landfermann (* 1982), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch

 Landwehrmann
 Heinz Lanfermann (* 1950), deutscher Politiker (FDP)